Le jeudi  est le  jour de l'année 1977. Il reste 261 jours avant la fin de l'année. À Paris le , le soleil se lève à 07 h 05 et se couche à 20 h 37.

Naissances 
 Sarah Michelle Gellar, actrice américaine.

Décès 
 Raoul de Godewarsvelde, photographe et chanteur français décédé à 49 ans.

Événements

France 
 Journée « ville morte » à Thionville contre le plan de restructuration de la sidérurgie.
 Décret n°77-397 du 14 avril 1977 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État à compter du 1er avril 1977

International 
 Au Zaïre, le gouvernement lance sa première contre-offensive au Shaba (Katanga).

Chanson 
La date du  est explicitement citée dans la chanson de Renaud : Les Aventures de Gérard Lambert (album Marche à l'ombre).

Notes et références

Voir aussi 
 14 avril et avril 1977